E46 può riferirsi a:

Codici 
E46, codice ECO di alcune linee della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E46, da Cherbourg a Liegi

Altro 
HMS E46, sommergibile della classe E della Royal Navy